

Patronyme 

 Agathe Rousselle (1988-), actrice française ;
 Charles Édouard Rousselle (1787-1867), homme politique belge ;
 Guillaume Rousselle ou Roussel, dit Cadet Rousselle (1743-1807), huissier français et personnage de la Révolution ;
  ;
 Ernest Rousselle (1836-1896), homme politique français ;
 Henri Rousselle (1866-1925), homme politique français, fils du précédent ;
 Jonathan Rousselle (1990-), joueur de basket-ball français ;
 Robert Rousselle (1898-1944), homme politique et résistant français.

Toponyme 

 Rue Ernest-et-Henri-Rousselle, rue du  de Paris ; 
 Square Henri-Rousselle, square du  de Paris.